«317-й взвод» () — франко-испанская военная драма 1965 года, поставленная французским режиссёром и сценаристом Пьером Шёндёрфером. Фильм участвовал в основной конкурсной программе 18-го Каннского международного кинофестиваля, где получил Приз за лучший сценарий.

Сюжет  
Действие фильма разворачивается во Вьетнаме, в мае 1954 года во время Первой Индокитайской войны за два месяца до подписания в Женеве соглашения о перемирии.

Битва при Дьенбьенфу подходит к завершению, французы терпят поражение. В результате развала фронта множество отдалённых баз французской армии оказывается под угрозой окружения. 317-й взвод, расквартированный на небольшой заставе в Лыонг-Ба на лаосской границе, получает приказ покинуть своё расположение, отступить на юг и присоединиться к гарнизону Тао-Тсай. В этом взводе 41 местный солдат и четверо европейцев. Возглавляют подразделение прибывший за две недели до описываемых событий младший лейтенант Торрен, только что закончивший военную академию Сен-Сир, и его адъютант, прапорщик Виллдорф, прошедший Вторую мировую войну в рядах Вермахта и участвовавший в Индокитайской кампании. Взвод начинает движение через джунгли, пытаясь выйти из окружения, преследуемый войсками Вьетминь…

В ролях

Примечания

Ссылки  
   
 317-й взвод на сайте SensCritique 

Фильмы-драмы Франции
Фильмы Пьера Шёндёрффера